Le confinement (du latin cum, « avec », et finis « limites », d'où l'idée de placer ou reléguer dans des limites communes) peut faire référence à :
 en mécanique quantique :
 confinement quantique
 confinement de couleur, dans le cadre de la chromodynamique quantique (QCD) ;
 en physique de la matière condensée, un 
 fusion par confinement inertiel
 confinement inertiel par laser
 confinement inertiel électrostatique ;
 fusion par confinement magnétique
 enceinte de confinement de bâtiments nucléaires ;
 confinement par rapport à la mer, ou paramètre de confinement, est une notion liée à l'hydrodynamisme des écosystèmes paraliques permettant de rendre compte de leur zonation biologique
 dans le milieu carcéral, une cellule disciplinaire est aussi appelée cellule de confinement (l'isolement est un confinement solitaire), et se distingue du confinement en résidence surveillée ;
 confinement biologique, en biosécurité, un ensemble de mesures visant à éviter la dispersion dans l'environnement de matériel biologique indésirable ;
 en gestion des risques, le confinement des populations : ensemble de mesures qui obligent une population à rester dans son logement ou dans un lieu spécifique afin d'éviter ou limiter les conséquences d'un événement majeur. Par exemple, en matière de réduction des risques sanitaires, un confinement à la suite d'un accident chimique ou nucléaire ou encore une épidémie, comme ce fut le cas pendant la pandémie de Covid-19 ;
 en anthropologie, le  ;
 dans l'industrie, le confinement industriel :
 confinement thermo-rétractable,
 confinement suite "accident industriel majeur" (Directive Seveso).